Het WTA-tennistoernooi van Nanchang (officieel Jiangxi Open) van 2016 vond plaats van 1 tot en met 7 augustus 2016 in de Chinese stad Nanchang. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Janković was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Magda Linette had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, om zich te kunnen richten op haar deelname aan de Olympische spelen.

De ongeplaatste Duan Yingying uit China won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Amerikaanse Vania King in drie sets. Duan wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chang Kai-chen en Zheng Saisai had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chang speelde samen met Duan Yingying, maar dit team strandde in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Wang Yafan en Yang Zhaoxuan, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Chinese duo Liang Chen en Lu Jingjing won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Japanse koppel Shuko Aoyama en Makoto Ninomiya in de match-tiebreak, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Liang had daar­naast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Lu geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Nanchang 2016
Nanchang